Sans peur et sans reproche est une expression associée au chevalier Bayard. Elle a donné son nom aux choses suivantes :

 Sans peur et sans reproche ou Le Cirque en folie () est un film américain réalisé par George Marshall et sorti en 1939.
 Sans peur et sans reproche est un film français de 1988, une comédie sur le chevalier Bayard ;
 Sans peur et sans reproche est une maison d'édition qui a publié des jeux de rôle entre 1995 et 1998.